Pryszczyrnicowate, przypołudnikowate (Aizoaceae F. Rudolphi) – rodzina roślin okrytonasiennych należąca do rzędu goździkowców. Obejmuje ok. 124 rodzajów z około 1180 do 1900 gatunkami. Występują one na wszystkich kontynentach w strefie tropikalnej i subtropikalnej, ale największe zróżnicowanie osiągają w południowej Afryce i Australii. Rośliny te rosną w miejscach suchych i silnie nasłonecznionych, często zasolonych – na pustyniach i wybrzeżach morskich. Zwykle są to rośliny zielne, pokładające się, o liściach naprzeciwległych i mięsistych, magazynujących wodę. Wiele gatunków uprawianych jest jako rośliny ozdobne, przypołudnik kryształkowy i trętwian czterorożny spożywane są jako warzywa liściowe.

Morfologia 
 Pokrój Przeważnie sukulenty liściowe. Głównie rośliny zielne (jednoroczne i byliny), rzadko krzewy. 
 Liście Naprzeciwległe, mięsiste, służące do magazynowania wody. Dla ograniczenia strat wody z powodu transpiracji okryte są grubą skórką lub gęstymi włoskami. U niektórych rodzajów liście są zredukowane, czasem do jednej pary. Formy o silnie zgrubiałych i tępo zakończonych liściach określane bywają „żyjącymi kamieniami”, bowiem do kamieni są podobne. Podobieństwo jest największe w przypadku roślin o liściach maczugowatych, których tylko niewielka, szczytowa część wystaje nad poziom gruntu i jest ona spłaszczona. W tej części wykształca się tzw. okno – pod skórką nie ma tkanki asymilacyjnej (ta układa się wzdłuż ścianek bocznych słupowatego liścia) lecz przepuszczająca do wnętrza liścia tkanka magazynująca wodę.
 Kwiaty Zebrane w wieloramienne lub dwuramienne wierzchotki lub pojedyncze. Zwykle obupłciowe, promieniste i efektowne – duże i barwne. Okwiat zróżnicowany na kielich i koronę. Kielich składa się z 5 działek, zwykle zielonych, mięsistych i zrośniętych. Koronę tworzą liczne, wąskie i lśniące płatki. Pręciki w różnej liczbie, u form starszych w 1 lub 2 okółkach i odpowiednio w liczbie 4–5 lub 8–10. U większości gatunków pręciki są liczne, w kilku okółkach i czasem zebrane w wiązki. Zalążnia jest pojedyncza, górna lub dolna (wówczas kwiaty z hypancjum), tworzona w różnych rodzajach przez różną liczbę owocolistków.
 Owoce Zwykle suche, drewniejące, podzielone na dwie lub więcej komór torebki, rzadziej jagody. Owoce suche często z listewkami pęczniejącymi pod wpływem wilgoci (→ higrochazja), dzięki czemu nasiona uwalniane są w krótkotrwałych, sprzyjających okresach.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla grupy rodzin szkarłatkowatych, nocnicowatych, Petiveriaceae i Sarcobataceae. Wraz z szeregiem innych rodzin tworzy klad określany mianem rzędu goździkowców w obrębie dwuliściennych właściwych:

 Podział rodziny
W obrębie rodziny wyróżnia się ok. 124 rodzaje grupowane w pięciu podrodzinach:

podrodzina Sesuvioideae Lindley
 Sesuvium L.
 Trianthema L.
 Tribulocarpus S. Moore
 Zaleya N.L. Burman

podrodzina Aizooideae Arnott
 Aizoanthemopsis Klak
 Aizoanthemum Friedrich
 Aizoon L. – pryszczyrnica
 Gunniopsis Pax
 Tetragonia L. – trętwian

podrodzina Acrosanthoideae Klak
 Acrosanthes Eckl. & Zeyh.

podrodzina Mesembryanthemoideae Ihlenfeldt, Schwantes & Straka
 Mesembryanthemum L. – przypołudnik

podrodzina Ruschioideae Schwantes

Pozycja systematyczna rodziny w systemie Reveala (1994-1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa goździkowe (Caryophyllidae Takht.), nadrząd Caryophyllanae Takht., rząd goździkowce (Caryophyllales Perleb), rodzina przypołudnikowate (Aizoaceae F. Rudolphi).

Przypisy